Титул чемпиона икс-дивизиона Impact () является одним из титулов используемых в промоушне Impact Wrestling (ранее Total Nonstop Action Wrestling, TNA). Данный титул разыгрывается между реслерами  Impact Wrestling. Титул был создан и представлен 19 июня 2002 года на записях второго еженедельного PPV TNA. Титул был представлен как «икс чемпион NWA» (), а позднее в том же году название было изменено на «икс чемпион NWA-TNA» (). Незадолго до отделения TNA от NWA титул бы переименован в «Чемпион икс-дивизиона NWA-TNA» (), а после отделения в 2003 году получил название «Чемпион икс-дивизиона TNA» (). В марте 2017 года название компании было изменено на Impact Wrestling и титул обрёл своё нынешнее названее.

Чемпион икс-дивизиона Impact Wrestling определяется по результатам поединков реслеров, которые вовлекаются в сюжетные противостояния. Постановка противостояния за титул включает положительных и отрицательных персонажей. Часть персонажей выступает под вымышленными именами, в то время как другие под своими настоящими именами. Трансляция некоторых заранее записанных шоу может значительно отставать во времени. Шоу, транслирующиеся в прямом эфире, позднее выходят на DVD. Первым чемпионом икс-дивизиона TNA стал Эй Джей Стайлз, который победил 19 июня 2002 года в четырёхстороннем матче на выбывание, в котором также участвовали Лоу Ки, Джерри Линн и Сайкозис. Трансляция данного шоу состоялась 26 июня 2002 года. На  , Крис Сейбин является рекордсменом по количеству владений титулом — 8 раз. Самое продолжительное время титул удерживал Остин Эйрис — 301 день. Наименьшее время титулом владели Эрик Янг, Крис Сейбин и Рокстар Спад — менее одного дня.

На  , действующим чемпионом является Трей Мигель, это его второе владение титулом. Итого титул завоёвывало 50 человек 101 раз, тринадцать раз титул объявлялся вакантным.

История титула

Названия

Обладатели титула

Статистика продолжительности владения 
Актуальность:

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Impact Wrestling
 
 

Списки чемпионов Impact Wrestling